Reprezentacja Arabii Saudyjskiej w piłce ręcznej mężczyzn – narodowy zespół piłkarzy ręcznych Arabii Saudyjskiej. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w mistrzostwach Azji

Udział w igrzyskach azjatyckich 

Arabia Saudyjska
Saudyjskie reprezentacje narodowe